

Geografia 
 Winger – comune del Minnesota

Musica 
 Winger – gruppo musicale statunitense
 Winger – album dei Winger del 1988

Persone 
 Anna Winger – scrittrice, sceneggiatrice e fotografa statunitense
 Debra Winger – attrice statunitense
 Kara Winger – giavellottista statunitense
 Kip Winger – musicista statunitense
 Odd Winger – giornalista e scrittore norvegese

Veicoli 
 Winger – veicolo commerciale leggero prodotto da Tata Motors